Arrigoni, nobile famiglia milanese
Arrigoni, nobile famiglia mantovana derivata dall'omonima milanese
Alfredo Arrigoni, calciatore
Alessandro Arrigoni, vescovo
Bruno Arrigoni, allenatore di pallacanestro
Carlo Arrigoni, (1697-1744), compositore
Daniele Arrigoni, allenatore di calcio
Ettore Arrigoni degli Oddi, ornitologo
Isabella Arrigoni, nuotatrice
Paolo Arrigoni (n. 1957), politico, già Presidente della Regione Lombardia
Paolo Arrigoni (n. 1964), politico
Pier Virgilio Arrigoni, botanico
Pompeo Arrigoni, cardinale
Tommaso Arrigoni, calciatore
Vittorio Arrigoni, giornalista e attivista
Arrigoni, azienda italiana